Гейдук — прізвище.

Відомі носії:
 Адольф Гейдук (1835—1923) — чеський поет.
 Мілан Гейдук (1976) — колишній чеський хокеїст
 Френкі Гейдук (1974) — колишній американський футболіст

Див. також 
 Гайдук